North est une île de l'archipel des Seychelles, dans l'océan Indien. Elle est située  au nord de Silhouette, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Mahé. Elle fait partie de la subdivision administrative seychelloise de La Digue and Inner Islands.

Géographie 
Cette île est l'une des 42 îles constituant l'archipel des Seychelles. L'île possède 4 plages principales; la plage Est (East Beach), la plage Ouest (West Beach, aussi appelée Grande Anse), la Crique des lune de miel (Honeymoon Cove), et la Plage des plongeurs (Dive Beach). Le sommet de l'île s'élève à 180 voire 200 mètres.

Histoire 
North fut l'une des premières îles du Seychelles à être visitée. Lors d'une expédition menée en 1609 par Alexander Sharpeigh, envoyé par la Compagnie britannique des Indes orientales, le navigateur dit de cette île qu'elle avait une grande population de tortues de terre géantes.

De 1826 jusqu'en 1970, North appartint à la famille Beaufond originaire de La Réunion. L'île était alors couverte de plantations de fruits et d'épices, mais a été aussi exploitée pour sa production de guano, d'huile de poisson et de coprah. Après que la plantation a été vendue dans les années 1970, l'île fut occupés par des animaux sauvages et espèces étrangères de mauvaises herbes.

En 1981, l'île fut donnée à Marius Maier par son père. Il voulut remettre l'île dans son état originel, avant l'arrivée et l'installation humaine. Le projet comprenait la suppression de nombreux animaux et plantes qui avaient été importées sur l'île (cochons, rats, noix de coco et cocotiers, casuarina, vaches, martin triste, chats et latana (une herbe sauvage très envahissante).

En 1997, North fut achetée contre la somme de 5 millions de US$ par la société Wilderness Holdings Limited, une compagnie sud-africaine travaillant dans le secteur de l'écotourisme, et qui a développé l'île en tant que lieu de séjour comptant 11 habitations à louer pour des visiteurs. Depuis 2003, l'île est donc occupée par l'établissement North Island Lodge.

C'est l'île où le prince William, duc de Cambridge et son épouse, Catherine Middleton, ont passé leur lune de miel en 2011.

Conservation 
Depuis 2006, un projet environnemental vise à réintroduire la faune et la flore naturelle des Seychelles sur l'île dont des tortues géantes et certains oiseaux, ainsi que le takamaka, le badamier et la cocotier de mer. Partenaire du projet, le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, souligne que l'île est désormais éradiquée de ses rats. Plusieurs espèces endémiques rares ou menacées ont ainsi pu être réintroduites sur l'île, notamment 25 oiseaux lunettes et 20 tortues soupapes noires.
L'île dispose aussi un programme pour favoriser les nids de tortues.

Notes et références 

Île aux Seychelles
Îles Intérieures
Île privée